де Бофор () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий.
 де Бофор, Карел-Годен (1934—1964) — нидерландский граф и автогонщик.
 де Бофор, Пьер Роже (более известен как Климент VI; 1291—1352) — папа римский (1342—1352).
 де Бофор, Пьер Роже (более известен как Григорий XI; 1329, 1331 или 1336—1378) — папа римский (1370—1378), племянник предыдущего.
 де Бофор, Франсуа (1616—1669) — внук короля Генриха IV Великого по боковой линии.

См. также 
 Бофор
 Бофорт